Luoghi
Valley Center – borgo del Canada
Valley Center – census-designated place della California (Stati Uniti)
Valley Center – comune del Kansas (Stati Uniti)